Inspiració, procés pel qual entre aire des d'un medi exterior cap a l'interior d'un organisme (pulmons).
 Inspiració artística, desfermament de la creativitat, qualsevol impuls que enceti un procés de creació o difusió de pensaments i emocions.